Princ Bertil Švedski, vojvoda Hallandski (polno ime Bertil Gustaf Oskar Carl Eugén), * 28. februar 1912, † 5. januar 1997.

Kot tretji sin kralja Gustava VI. Adolfa Švedskega in njegove prve žene princese Margarete Connaughtske je bil očetovski stric kralja Karla XVI. Gustava Švedskega ter materni stric Margarete II. Danske in kraljice Ana-Marije Grške skozi svojo sestro, pokojno kraljico Ingrid Dansko (roj. princeso Ingrid Švedsko).

Zgodnje življenje

Bertil se je rodil v Stockholmu kot eden od petih otrok kralja Gustava VI. Adolfa Švedskega in njegove prve žene princese Margarete Connaughtske. Njegovi bratje in sestra so bili princ Gustav Adolf, Sigvard, Karl Johan in princesa Ingrid.

Družina je živela v stanovanjih Stockholmske kraljeve palače ter v dvorcu na Ulriksdalu, blizu poletne rezidence Sofuere v Skänu v južnem delu Švedake.

Kraljevska vloga

Princ Bertil je dobil zelo staro vojvodino, eno izmed tistih, ki so jo v Srednjem veku uporabljali njegovi različni danski in švedski kraljevski sorodniki. Po smrti njegovega najstarejšega brata princa Gustava Adolfa leta 1947, ki je za sabo pustil svojega devetmesečnega sina Karla Gustava v vrsti nasledstva na prestol in ker se je njegov starejši brat Sigvard že odrekel svojega mesta v nasledstvu (zaradi ustavno nesprejemljivo zakonske zveze), se je zdelo verjetno, da bo Bertil nekega dne postal regent. Ko je Karl Gustav postal kralj, je Beril ostal naslednji v vrsti na prestol (do rojstva kronskega princa Karla Filipa leta 1979) in je nadaljeval delo kraljevega namestnika.

Ko se je Zakon o dedovanju spremenil leta 1980, so bile pravice do prestola omejene na Karla XVI. Gustava in njegove potomce; vendar pa je bil narejen poseben dodatek v primeru Bertila, tako da je postal tretji (in po rojstvu Magdalene leta 1982 četrti) v vrsti na prestol.

Zasebno življenje

Bertil je postal mornariški častnik in med drugo svetovno vojno je služil kot švedski mornariški ataše na veleposlaništvu v Londonu.

Leta 1943 je Bertil srečal svojo dolgoročno partnerico, Lilian Craig, ki pa ni imela kraljevskega ozadja. Da bi ohranil svoje mesto v kraljevskem nasledstva, se Bertil in Lilian nista poročila še desetletja, vendar sta skupaj živela diskretno v popolnoma zasebnem dogovoru, od 1940. do njune poroke, ki je bila objavljena leta 1976. Njuna skupna baza je bil dom v Sainte-Maxime na jugu Francije.

Ker njegovo življenje z gospo Craig ni bilo uradno, je prinčev samski status pomenil, da je bil predlagan v zakon z na primer princeso Margareto. Po smrti kralja Gustava VI. Adolfa leta 1973 in ko se je novi kralj Karl Gustav poročil z ne-kraljevsko žensko, je slednji tudi odobril poroko Bertila in Liliane, ki se je odvila v Drottningholmski palači 7. decembra 1976. Bertilova žena je potem postala njena kraljevska visokost princesa Lilijana, vojvodinja Hallandska.

Beril je imel rad avtomobile in si je lastil redkega Astona Martina DB2 in Corvette. Volvo ga prosil, da odpre tovarno skupščine Volvo Halifax leta 1963 v Novi Škotski v Kanadi. Garaža v Sainte-Maxime se imenuje po njem.

Princ Bertil je bil vnet zagovornik in izvajalec različnih športov, predvsem tenisa in balinanje, in leta 1947 je bil izvoljen za predsednika Švedske športne konfederacije in Olimpijskega komiteja Švedske.

Bil je tudi član fino-jedilne družbe La Chaine des Rotisseurs. Umrl je v svojem domu Villa Solbacken v Stockholmu leta 1997, s princeso Lilijano na njegovi strani. Njegove posmrtne ostanke so pokopali na Kraljevskem pokopališču v Haga parku.

Galerija

Predniki

Sklici

|-

Rodbina Bernadotte
Švedski princi